Die Knoll Open 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Bad Saulgau. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 31. Juli bis 5. August 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Bad Saulgau